Mont, Mentu eller Month var i egyptisk mytologi en av de gamla gudar som uppgick i solguden Ras gestalt.

Mont tillbads ursprungligen vid staden Hermonthis nära Thebe där tjurar offrades åt honom. Han gestaltades också som en man med tjurhuvud.

Se även
 Buchis

Gudar i egyptisk mytologi